Miejscowości i gminy w Rumunii
 Movilița – gmina w okręgu Vrancea
 Movilița – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Movilița

 Movilița – wieś w okręgu Buzău, w gminie Săgeata

 Movilița – gmina w okręgu Jałomica.
 Movilița – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Movilița

 Movilița – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Topraisar